Le Lieu du crime, film français d'André Téchiné, sorti en 1986
 Le Lieu du crime (), roman américain d'Elizabeth George, paru en 1989